Fritz Fischer (arts) (1912–2003), Duits arts en SS-Sturmbannführer
 Fritz Fischer (biatleet) (1956), Duits biatleet
 Fritz Fischer (wielrenner) (?), Duits wielrenner